Климат Стамбула — переходный умеренный океанический климат, субтропический океанический климат и субтропический средиземноморский климат.

Общая климатическая характеристика месяцев года

Климатограмма

Изменение климата

Примечания 

Стамбул
Климат Турции
Стамбул